Comeniusschule oder Comenius-Schule steht für:

 Freie Comenius Schule Darmstadt
 Comeniusschule Hannover
 Comeniusschule, ehemalige Mädchenschule in Frankfurt am Main, siehe IGS Nordend